Nisch steht für:

 Nisch, deutsch für Niš, Stadt in Serbien

Nisch ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrika Nisch  (1882–1913), deutsche Ordensschwester

Siehe auch:
 Nish
 Nitsch
 Nitzsch
 Nietsch